Selca (Buzet), plaats in Kroatië
 Selca (Kroatië), gemeente op het Kroatische eiland Brač
 Selca (Slovenië), plaats in de Sloveense gemeente Železniki
 Selca (geslacht), een geslacht van vlinders